Segunda República puede hacer referencia a los siguientes regímenes políticos:

 Segunda República argentina, intento político instaurado en Argentina entre 1986 y 1987.
 Segunda República checoslovaca (1938-1939).
 Segunda República española (1931-1939).
 Segunda República Federal (México) (1846-1863).
 Segunda República filipina (1943-1945).
 Segunda República francesa (1848-1852).
 Segunda República helénica (1924-1935).
 Segunda República húngara (1946-1949).
 Segunda República polaca (1918-1939).
 Segunda República dominicana (1865-1916).
 Segunda República de Costa Rica (1949-actualidad).
 Segunda República de Guinea (1984-1990).
 Segunda República de Portugal o Estado Novo (1933-1974).
 Segunda República del Turquestán Oriental (1944-1946).
 Segunda República de Venezuela (1813-1814).